Суха́рь — вспомогательная фиксирующая деталь в сопряжённых узлах механизмов и  машин, предохраняющая сопряжённые узлы от относительного смещения. Сухари являются сборочными единицами в виде брусков, дисков или стержней, могут иметь отверстия и другие конструктивные элементы, сопряжённые с предохраняемыми деталями.

Конструкция 
  

Известное применение сухарей — фиксация клапанов газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания.

Внешняя поверхность сухарей в клапанном узле газораспределительного механизма коническая и воспринимает осевое усилие от клапанной пружины. Возникает прижимная сила. Поэтому сухари прочно удерживаются в зацеплении с кольцевым пазом.

Материалы и технология изготовления 
Материалом сухарей служат среднеуглеродистые или легированные стали. Сухари получают токарной обработкой как целое с последующим разрезанием. В настоящее время внедрена высокопроизводительная технология точной штамповки.

Обслуживание и ремонт 
Разборка клапанов ГРМ требует демонтажа сухарей, эта операция получила название рассухаривание. Она может выполнятся специальным съёмником (рассухаривателем).

См. также 
 Байонетное соединение

Примечания 

Детали машин и механизмов